Camaragibe (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Camarajibe, een rivier in het noordoosten van Brazilië, ook als Camaragibe gespeld